Les Compsognathidae (en français compsognathidés) forment une famille éteinte de dinosaures théropodes carnivores, généralement de petite taille datant du Jurassique et du Crétacé. Leur nom signifie (en grec) « à mâchoire frêle ». Ils sont les premiers ou parmi les premiers animaux connus à avoir porté des plumes comme on a pu en retrouver les traces chez trois genres : Sinosauropteryx, Sinocalliopteryx et Juravenator. Si les deux premiers étaient entièrement couverts de plumes primitives, le troisième avait des écailles sur la queue et les pattes arrière.

Il n'est pas sûr que les Compsognathidae soient à classer au sein des Coelurosauria. Certains les considèrent comme la famille la plus primitive de cette super-famille tandis que d'autres les classent dans les Maniraptora.

Problèmes taxonomiques 
En 2003, O.W.M. Rauhut a redéfini la famille comme étant celle des Coeluridae pour y inclure les genres Coelurus (Jurassique supérieur, en Amérique du Nord), Compsognathus (Jurassique supérieur, Europe), Sinosauropteryx (Crétacé inférieur, Asie) et une sorte de Compsognathus sans nom (Crétacé inférieur, Amérique du Sud; ce dinosaure a depuis été placé dans le nouveau genre Mirischia). Toutefois, cette classification n'a pas été largement adoptée. Sereno (2005) souligne que les Compsognathidae avaient la priorité du nom, même si les dinosaures tels que Coelurus ou Ornitholestes appartiennent à la même famille que Compsognathus.

Galerie

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus

Notes et références

Références taxinomiques 

Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Cœlurosaurien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1882